Rio Frio bzw. Río Frío steht für: 

Orte:
 Rio Frio (Arcos de Valdevez), Gemeinde im Concelho de Arcos de Valdevez, Portugal
 Rio Frio (Bragança), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Bragança, Portugal
 Rio Frio (Palmela), Portugal
 Rio Frio (Texas), Vereinigte Staaten

Flüsse:
 Río Frío (Kolumbien), Fluss im Norden Kolumbiens
 Río Frío (Spanien), Fluss südlich Segovia
 Río Frío (Puerto Rico)
 Río Frío (Costa Rica), Fluss in der Provinz Alajuela, Costa Rica
 Rio Frio (Belize)
 Rio Frio (Marrecas), Fluss im Südwesten von Paraná, Brasilien
 Frio River, Texas

Siehe auch:
 Riofrío (Ávila)